Вейраух — немецкая фамилия. Известные носители:

 Вейраух, Александр Яковлевич — российский генерал-майор, генерал-квартирмейстер 1 Армии (1837).
 Вейраух, Вольфганг — западноевропейский поэт.
 Вейраух, Яков Иванович — российский генерал-майор, шеф Выборгского 85-го пехотного полка в 1796—1797 годах.

См. также 
 Бейраух